Суворово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 33,5 км, до центра муниципального образования Хорошево — 11,4 км. Ближайшие населённые пункты — Крутец, Евсюково, Косарово.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Примечания

Ссылки 
 Суворово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района